Мајкл Кирк Даглас () амерички је глумац и продуцент, рођен 25. септембра 1944. године у Њу Брансику, Њу Џерзи (САД). Отац му је Кирк Даглас, такође познати глумац. Крајем шездесетих и почетком седамдесетих Мајкл после завршене средње школе и глумачке академије у Санта Барбари добија своју прву велику улогу у телевизијској серији Улице сан Франциска. Био је продуцент филма Лет изнад кукавичјег гнезда за који је добио 1975. године Оскара за најбољи филм. Године 1978. снимио је филм Кинески синдром са колегиницом Џејн Фондом, а који је био његов улазак на велика врата Холивуда.

Филмографија 

|-
| 1966. || Пад џиновске сенке || -{Cast a Giant Shadow}- || Jeep driver || 
|-
| 1969. || || -{Hail, Hero!}- || Carl Dixon || 
|-
| 1970. || || -{Adam at Six A.M.}- || Adam Gaines || 
|-
| 1971. || || -{Summertree}- || Jerry || 
|-
| 1972. || Наполеон и Саманта || -{Napoleon and Samantha}- || Danny || 
|-
| 1975. || Лет изнад кукавичјег гнезда || -{One Flew Over the Cuckoo's Nest}- || || 
|-
| 1978. || Кома || -{Coma}- || Dr. Mark Bellows || 
|-
| 1979. || || -{Running}- || Michael Andropolis || 
|-
| 1979. || Кинески синдром || -{The China Syndrome}- || Richard Adams || 
|-
| 1980. || На мене је ред || -{It's My Turn}- || Ben Lewin || 
|-
| 1983. || Звездана комора || -{The Star Chamber}- || Superior Court Judge Steven R. Hardin || 
|-
| 1984. || Лов на зелени дијамант || -{Romancing the Stone}- || Џек Колтон || 
|-
| 1985. || || -{A Chorus Line}- || Zach || 
|-
| 1985. || Драгуљ са Нила || -{The Jewel of the Nile}- || Џек Колтон || 
|-
| 1987. || Вол стрит || -{Wall Street}- || Gordon Gekko || 
|-
| 1987. || Фатална привлачност || -{Fatal Attraction}- || Dan Gallagher || 
|-
| 1989. || Рат Роузових || -{The War of the Roses}- || Оливер Роуз ||
|-
| 1989. || Црна киша || -{Black Rain}- || Det. Sgt. Nick Conklin || 
|-
| 1992. || Ниске страсти || -{Basic Instinct}- || Nick Curran || 
|-
| 1992. || || -{Shining Through}- || Ed Leland || 
|-
| 1992. || || -{Oliver Stone: Inside Out}- || Himself || 
|-
| 1993. || Пад || -{Falling Down}- || William "D-Fens" Foster || 
|-
| 1994. || Разоткривање || -{Disclosure}- || Tom Sanders || 
|-
| 1995. || Амерички председник || -{The American President}- || председник Ендру Шепард || 
|-
| 1996. || || -{The Ghost and the Darkness}- || Charles Remington || 
|-
| 1997. || Игра || -{The Game}- || Nicholas van Orton || 
|-
| 1998. || Савршено убиство || -{A Perfect Murder}- || Steven Taylor || 
|-
| 1999. || || -{One Day in September}- || Narrator || 
|-
| 1999. || || -{Get Bruce}- || Himself || 
|-
| 2000. || Путеви дроге || -{Traffic}- || Robert Wakefield || 
|-
| 2000. || Чудесни момци || -{Wonder Boys}- || Professor Grady Tripp || 
|-
| 2001. || Ником ни речи || -{Don't Say a Word}- || Dr. Nathan R. Conrad || 
|-
| 2001. || || -{In Search of Peace}- || Narrator || 
|-
| 2001. || || -{One Night at McCool's}- || Mr. Burmeister || 
|-
| 2003. || || -{The In-Laws}- || Steve Tobias || 
|-
| 2003. || || -{It Runs in the Family}- || Alex Gromberg || 
|-
| 2003. || || -{Direct Order}- || Narrator || 
|-
| 2004. || || -{The Beautiful Country}- || Man on TV || 
|-
| 2004. || || -{Tell Them Who You Are}- || Himself || 
|-
| 2006. || || -{Racing the Monsoon}- || Unknown || 
|-
| 2006. || || -{You, Me and Dupree}- || Mr. Thompson || 
|-
| 2006. || Стражар || -{The Sentinel}- || Pete Garrison || 
|-
| 2007. || || -{The Mechanic}- || Kevin Bishop || 
|-
| 2007. || || -{The Ride Down Mt. Morgan}- || Lyman Felt || 
|-
| 2007. || || -{Smoke & Mirrors}- || Jean Robert-Houdin || 
|-
| 2007. || || -{King of California}- || Charlie || 
|-
| 2010. || Вол стрит: Новац никад не спава || Wall Street: Money Never Sleeps || Gordon Gekko || 
|-
| 2015. || Антмен || Ant-Man || Хенк Пим || 
|-
| 2018. || Антмен и Оса || Ant-Man and the Wasp || Хенк Пим ||
|-
| 2019. || Осветници: Крај игре || -{Avengers: Endgame}- || Хенк Пим || 
|-
| 2023. || Антмен и Оса: Квантуманија || Ant-Man and the Wasp: Quantumania || Хенк Пим ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1944.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сезар
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Амерички гласовни глумци